Mounia peut renvoyer à
 un prénom féminin d'origine arabe,  ;
 Mounia, pseudonyme de Monique-Antoine Orosemane, mannequin et peintre martiniquaise, égérie d'Yves Saint Laurent.